Центральный — посёлок в Тисульском районе Кемеровской области. Центр Центральского сельского поселения.

Возник как посёлок золотодобытчиков. В 1929 году Центральный получил статус посёлка городского типа. В 2004 году Центральный утратил статус посёлка городского типа и стал сельским населённым пунктом. Имелся аэропорт. Существует метеостанция.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тисульского района
Бывшие посёлки городского типа Кемеровской области